Canalículo es la denominación para ciertos tubos y conductos de muy reducido tamaño localizados en distintas partes del cuerpo humano.

 Canalículo lagrimal
 Canalículo biliar
 Canalículo óseo
 Canalículo calcóforo
 Canalículo recurrente